Bucyrus International – firma produkująca ciężki sprzęt na potrzeby górnictwa odkrywkowego
Miejscowości w USA:
 Bucyrus – jednostka osadnicza w stanie Kansas, w hrabstwie Miami
 Bucyrus – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Bucyrus – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford
Gminy w USA:
 Bucyrus (ang. Bucyrus Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Bucyrus (ang. Bucyrus Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Crawford